Portella ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Portella Amado (* 1954), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Rio de Janeiro
 Louis Portella (* 1942), Bischof von Kinkala
 Renato Portella (* 1962), brasilianischer Sportschütze 

Portella  bezeichnet auch:
 Monte Portella, Berg des Gran Sasso d’Italia
 Eine bronzezeitliche Siedlung auf der Insel Salina

Siehe auch:
 Portela